Horvátország
Kozji Vrh falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szlovénia
Kozji Vrh falu Podvelka községben, Koroška régióban
Kozji Vrh nad Dravogradom falu Dravograd községben, Koroška régióban